Entenweiher ist der Eigenname folgender Gewässer:

 Entenweiher (Brühl), einer der Villeseen bei Brühl, Nordrhein-Westfalen
 Entenweiher (Frohnhofen), ein Gewässer in der Gemeinde Frohnhofen, Rheinland-Pfalz
 Entenweiher (Homburg), Mühlteich der Entenmühle (Homburg) in der Stadt Homburg im Saarland
 Entenweiher (München), ein Teich im Münchner Ortsteil Untergiesing
 Entenweiher (Mundelfingen), ein Gewässer in Mundelfingen, Gemeinde Hüfingen, Baden-Württemberg
 Entenweiher (Rotter Forst), zwei Weiher bei Rott am Inn, Bayern

Siehe auch:
 Ententeich